Vermin může znamenat:

v hudbě:
 Vermin (album) – album norské black metalové skupiny Old Man's Child;
 Vermin (švédská hudební skupina) – švédská death metalová skupina založená v roce 1991;
 Vermin (nizozemská hudební skupina) – nizozemská death metalová skupina založená v roce 2002;
 Vermin (německá hudební skupina) – německá death metalová skupina založená v roce 2005;

jména a příjmení osob:
 Vermin Supreme – americký umělec (*1961)
 Joël Vermin – švýcarský hokejista (*1991)